Большое Си́тно () — деревня в Полоцком районе Витебской области Белоруссии на берегу озера Ситно, недалеко от границы с Россией. Из-за сходства названия с Малым Ситном иногда ошибочно считают поселением, образовавшимся на месте укрепления XVI века.

Примечания 

Населённые пункты Полоцкого района